Айра́т Гаре́евич Арсла́нов ( 10 апреля 1928 — 23 апреля 2010) — советский и российский актёр, мастер художественного слова, диктор. Заслуженный артист РСФСР (1978), народный артист РСФСР (1981), член Союза театральных деятелей РФ.

Более четырёх десятилетий голос Айрата Арсланова доносил с эстрады, по радио и телевидению литературные произведения. Произведения в его исполнении записаны Всесоюзной фирмой грамзаписи «Мелодия» и разошлись по всему Советскому Союзу.

Биография 
Родился в селе Ахун Буздякского района Башкирской АССР 10 апреля 1928 года.

В 1949 году окончил актёрское отделение Татарского государственного театрального училища, а в 1967 году — актёрский факультет Московского института театрального искусства имени А. В. Луначарского (заочное отделение).

С 1956 по 1960 годы работает артистом драмы Академического театре имени Г. Камала.

С 1960 по 1967 годы работал диктором на телевидении.

С мая 1967 года становится артистом Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В 1991 году его назначают режиссёром отдела народных коллективов филармонии.

Скончался 23 апреля 2010 года, похоронен на Ново-Татарском кладбище в Казани.

Признание 
 Заслуженный артист Татарской АССР (1957).
 Народный артист Татарской АССР (1974).
 Заслуженный артист РСФСР (01.12.1978).
 Народный артист РСФСР (13.05.1981).
 Орден Трудового Красного Знамени (1971).
 Республиканская премия имени Габдуллы Тукая (1969) — за концертные программы «С Лениным сердце мое говорит», «Татарстан мой край родной».
 Лауреат Всероссийских конкурсов артистов-чтецов (1957, 1974).
 Решением Казанской городской Думы от 04.03.2015 № 24-41 улица в жилом комплексе «Салават Купере» названа в честь А.Г.Арсланова.

Источники 
 Ахунов Г. Арсланов Айрат Гареевич // Народные артисты: Очерки.— Казань, 1980. С. 113—117.
 Татарский энциклопедический словарь. Казань, Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1998

Ссылки 
  Большая биографическая энциклопедия 2009 // Арсланов, Айрат Гареевич
 tatarstan.ru // Арсланов Айрат Гареевич

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Дикторы Татарстана
Радиоведущие Татарстана
Персоналии:Татарский театр имени Галиасгара Камала
Похороненные на Ново-Татарском кладбище